The Ultimate Hits — третий сборник лучших хитов американского кантри-певца Гарта Брукса, выпущенный 6 ноября 2007 г и достигший 1-го места в американском кантри хит-параде Top Country Albums, а также в Австралии и Канаде и третьего места в Billboard 200. Альбом состоит из трёх частей на двух компакт-дисках и включает 34 песни, четыре из которых новые: «More Than a Memory», «Midnight Sun», и «Workin' for a Livin'», дуэт с Huey Lewis, которые все вышли как синглы, плюс бонусный трек «Leave a Light On»; в виде DVD включает 33 музыкальных видео. Альбом был сертифицирован в 10-кратном платиновом статусе RIAA.

История 
The album debuted at number three on the U.S. Billboard 200 chart, selling about 352,000 copies in its first week. Selling 204,000 copies, the album went to number one on the Top Country Albums chart in its second week. In its third week, The Ultimate Hits sold 192,000 bringing its three-week total to more than 748,000 albums sold. In the United Kingdom the album was also a hit, reaching No. 1 in the Country music charts and the top 10 on the pop charts.

18 января 2008 года ассоциация RIAA сертифицированный The Ultimate Hits в 5-кратном платиновом статусе за 2,5 млн копий в США. 26 июня 2014 года RIAA сертифицированный его а 7-кратном платиновом, а 21 сентября 2016 года — в 10-кратном платиновом статусе за 5 млн копий. К ноябрю 2017 года общий тираж составил 3,1 млн копий в США.

Список композиций

Позиции в чартах 
В кантри-чарте Top Country Albums альбом стал 10-м лидером в карьере певца.

Чарты

Продажи и сертификации

Примечания 

Альбомы Гарта Брукса
Альбомы, возглавлявшие Top Country Albums
Альбомы, сертифицированные как платиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Сборники 2007 года